Нуа́р ( — «чёрный») — многозначное слово. Может означать:

Искусство 
 Нуар — кинематографический стиль.
 Нуар-деко — течение в декоративном искусстве модерна.
 Нуар — жанр американской остросюжетной литературы.
 «Нуар» — 26-серийный аниме-сериал (2001).

Топоним 
 Нуар () — коммуна во Франции, департамент Арденны.

Фамилия

См. также 
 Лак-Нуар
 Неонуар